

Pessoas
Mitsuru Adachi
Mitsuru Chiyotanda
Mitsuru Hongō

Outros
6091 Mitsuru

Desambiguações de antropônimos